Le groupe D de la Coupe du monde de football de 2010, qui se dispute en Afrique du Sud du 11 juin au , comprend quatre équipes, dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Durban, a placé les équipes de l'Allemagne ( FIFA), de l'Australie ( FIFA), du Ghana ( FIFA) et de la Serbie ( FIFA) dans le groupe D. Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe C, et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe C.

Classement

Premier journée

Serbie - Ghana

Allemagne - Australie

Deuxième journée

Allemagne - Serbie

Ghana - Australie

Troisième journée

Ghana - Allemagne

Australie - Serbie

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

D